Загородье — местность на юге Брестской области Белоруссии. Кроме того, название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Загородье — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Загородье — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Загородье — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Загородье — село в Збаражском районе Тернопольской области.

Другое 
 Загородье — научное краеведческое общество.

См. также 
 Загородная
 Загородное
 Загородный
 Загородская